У́лица Новостро́ек — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Новостроек — улица в Санкт-Петербурге.
 Улица Новостроек — улица в Твери.

Украина 
 Улица Новостроек — улица в городе Кривой Рог.